Theresiakapel (Bolnes)
 Sint-Theresiakapel (Einighausen)
 Theresiakapel (Heerlen)
 Theresiakapel (Hem)
 Theresiakapel (Hoogkerk)
 Sint-Theresiakapel (Middelkerke)
 Sint-Theresiakapel (Neuville-en-Ferrain)
 Sint-Theresiakapel (Nivezé)
 Sint-Theresiakapel (Sint Joost)
 Sint-Theresiakapel (Tegelen)
 Sint-Theresiakapel (Wenduine)
 Sint-Theresiakapel (Westende)